Còrnici – gruppo etnico della Cornovaglia (Regno Unito)
 Cornici del Purgatorio – suddivisioni del Purgatorio nella Divina Commedia

Pagine correlate
 Cornice